Laaser ist der Name von
Erich Laaser (* 1951), deutscher Radiomoderator und Sportreporter
Marco Laaser (* 1977), deutscher Fußballspieler
Max Laaser (* 1877; † unbekannt), deutscher Feuerwehrmann und Gewerkschafter

Siehe auch:
Laser (Begriffsklärung)